Obrana může být:
sport
 obrana (sport) – sportovní termín známý z kolektivních sportů 

šachy
 Ruská obrana
 Aljechinova obrana
 Nimcovičova obrana
 Sicilská obrana
 Philidorova obrana
 Skandinávská obrana
 Pircova obrana
 Francouzská obrana
 Bogoljubova indická obrana
 Grünfeldova indická obrana
 Klasická obrana španělské hry

vojenství
 obrana (kynologie) – odborný pojem užívaný v kynologii při výcviku služebních psů
 obrana (vojenství) – činnost ozbrojených složek ve válce nebo při přípravě na válku
 protiraketová obrana
  protitanková obrana
 Národní raketová obrana

literatura
 Obrana jazyka českého – barokní spis o českém jazyce

 tisk
 Obrana lidu (noviny) – někdejší komunistické vojenské noviny, ústřední deník Ministerstva národní obrany ČSSR
 Obrana lidu (časopis) – někdejší vojenský časopis
 Obrana Slezska – někdejší časopis vydávaný na Těšínsku
 Obrana a strategie – politicko-vojenský časopis

právo
 nutná obrana – právní institut vylučující odpovědnost za odvrácení protiprávního útoku

historie 
 Teritoriální obrana – bývalá jugoslávská paramilitární organizace
 Obrana národa – česká odbojová organizace v období Protektorátu Čechy a Morava

jiné
 sebeobrana
 právo na sebeobranu

Externí odkazy